Käsmänjoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Käsmänjoki (vattendrag i Finland), Lappland, 
 Käsmäjoki, vattendrag, Norra Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar